Emil Freymark ist der Name folgender Personen:

* Emil Freymark (Landrat) (1825–1894), preußischer Landrat
 Emil Freymark (Leichtathlet) (1876–1936), US-amerikanischer Hochspringer